

Расселвілл — місто, штат Алабама
 Расселвілл — місто, штат Арканзас
 Расселвілл — місто, штат Індіана
 Расселвілл — місто, штат Кентуккі
 Расселвілл — місто, штат Міссурі
 Расселвілл — селище, штат Іллінойс
 Расселвілл — селище, штат Огайо
 Расселвілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна